«Око» () — седьмой эпизод американского фантастического телесериала «Властелин колец: Кольца власти», снятый режиссёром Шарлоттой Брендстрём по сценарию Джейсона Кэхилла. Его премьера состоялась 7 октября 2022 года.

Сюжет 
Действие эпизода, как и предыдущих, происходит во Вторую эпоху легендариума Дж. Р. Р. Толкина. Параллельно разворачивается несколько сюжетных линий, связанных с эльфами, хоббитами-мохноногами и людьми, живущими в Южных землях.

Галадриэль приходит в себя после извержения вулкана в деревне. Вся земля выжжена, деревья погибли, орки теперь могут ходить днём, не опасаясь солнечных лучей. Вместе с Тео она отправляется в лагерь, разбитый нуменорцами. Элендил находит среди выживших Мириэль, которая ослепла, тогда как Исильдур числится пропавшим без вести. Перед отплытием домой Мириэль обещает эльфийке военную поддержку нуменорцев. Галадриэль отправляется в Эрегион, взяв с собой раненного Халбранда, обнаруженного без сознания на лесной дороге, поскольку помочь ему может только эльфийская медицина. Тео, Бронвин и Арондир намерены отправиться в город Паларгир, в прошлом основанный нуменорскими колонистами.

Мохноноги приходят в дубраву и обнаруживают, что все фруктовые деревья погибли во время извержения, Незнакомец пробует оживить большую яблоню, но она ломается и обломок ствола падает на Нори и Цису, они чудом остаются невредимыми. Никто не замечает, что на сломанном стволе яблони вырастает цветок.
Старейшина мохноногов отдает карту Незнакомцу, и он уходит, Нори отдает ему одно из немногих оставшихся яблок. Вскоре после его ухода погибшие деревья оживают и мохноноги собирают богатый урожай, но в их поселок приходят маги, разыскивающие незнакомца. Защищая Нори, ее отец угрожает магам факелом, но они забирают огонь из факела и заклинанием раздувают его на все повозки мохноногов. После пожара Нори отправляется предупредить Незнакомца об угрозе со стороны магов, мохноноги отправляются за ней, чтобы защитить и поддержать.

Элронд приходит к отцу Дурина, предлагая в обмен на митриль снабжать в течение 500 лет гномов дичью, зерном и деревом старейших лесов Элеодора, но король гномов отказывается и сообщает Дурину, что судьба эльфов предрешена и предостерегает его от помощи эльфам, опасаясь печальных последствий для гномов.
Дурин и Элронд продолжают поиски митриля и находят жилу, ведущую глубоко в разлом горы, но король гномов выслеживает их и приказывает ее заложить, эльфа отправляет под стражу, Дурину говорит, что он предал гномов. Он бросает листок с эльфийского дерева в пролом с митрилем и тот пробуждает Балрога.

Премьера и восприятие 
Премьерный показ седьмого эпизода состоялся 7 октября 2022 года. Рецензенты отмечают, что в этой серии действие снова резко замедлилось после убыстрения в «Удуне».

Примечания